La liste des footballeurs internationaux japonais comprend tous les joueurs de football ayant joué en équipe du Japon de football.

Joueurs

Liens externes 
  Japan Football Association

Japon